Deeper – album Pete'a Belasco
 Deeper – album grupy Planetshakers